Манья (устар. Мань-Я) — река в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. Устье реки находится на 11-м км по правому берегу реки Хулги. Длина реки составляет 123 км, площадь водосборного бассейна — 3980 км². Высота устья — 18 м над уровнем моря.

Притоки 
(расстояние от устья)

 Налимаю — в 9 км (лв);
 Народа — в 26 км (лв);
 Хапаянсавитъя (пр)
 Парсинъя (лв)
 Пальникшор (пр)
 Тарыгъя (пр)
 Керасынъя (пр)
 Лонглаворгашор (лв)
 Тарыгнелъя (лв)
 Кедрасью — в 71 км (лв)
 Дьявола-Шор (пр)
 Пальникшор (пр)
 Сорнинъя (пр)
 Вордашор (лв)
 Золото-Шор — в 76 км (пр);
 Трубешор (пр)
 Яроташор (пр) — в 80 км (пр);
 Хобею — в 84 км (лв);
 Средний Яроташор (пр)
 Малый Яроташор (пр)
 Няртаю — в 89 км (пр);
 Пывсяншор (пр)
 Парнук — в 96 км (лв).
 Няртсаю (пр)
 Северный Сальнер (пр)
 Фейкошор (пр)
 Осенний (лв)
 Озерная (пр)
 Водопадный (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Хулги
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)